Canyon Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canyon Mountain (Kalifornien)	
 Canyon Mountain (Beaverhead County, Montana)	
 Canyon Mountain (Park County, Montana)	
 Canyon Mountain (Douglas County, Oregon)	
 Canyon Mountain (Grant County, Oregon)